Келебија () је насеље у Србији у граду Суботици у Севернобачком округу. Према попису из 2011. било је 2142 становника.
У Келебији се налази гранични прелаз између Србије и Мађарске.

Овде се налазе Кућа Крнајских у Келебији и 13 бунара у Ул. Иштвана Кизура на Келебији.

Римокатоличка црква је освећена у октобру 1937.

Демографија 
У насељу Келебија живи 1739 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39,4 година (38,4 код мушкараца и 40,4 код жена). У насељу има 799 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,71.

Становништво у овом насељу веома је хетерогено.

Напомене 
→ * — Подаци за површину и густину насељености дати су збирно за катастарску општину Суботица, на којој се налазе четири насеља, Келебија, Љутово, Мала Босна и Суботица.

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији
Град Суботица
Насеља и месне заједнице Суботице